

Geografia

Belgio 
 Saint-Denis – frazione del comune di Mons

Francia 
 Saint-Denis, comune dell'Aude
 Saint-Denis, comune del Gard
 Saint-Denis, comune di Senna-Saint-Denis
 Saint-Denis, capoluogo della Riunione
 Saint-Denis-Catus
 Saint-Denis-Combarnazat
 Saint-Denis-d'Aclon
 Saint-Denis-d'Anjou
 Saint-Denis-d'Augerons
 Saint-Denis-d'Authou
 Saint-Denis-de-Cabanne
 Saint-Denis-de-Gastines
 Saint-Denis-de-Jouhet
 Saint-Denis-de-l'Hôtel
 Saint-Denis-de-Mailloc
 Saint-Denis-de-Méré
 Saint-Denis-de-Palin
 Saint-Denis-de-Pile
 Saint-Denis-des-Coudrais
 Saint-Denis-des-Monts
 Saint-Denis-des-Murs
 Saint-Denis-des-Puits
 Saint-Denis-de-Vaux
 Saint-Denis-de-Villenette
 Saint-Denis-d'Oléron
 Saint-Denis-d'Orques
 Saint-Denis-du-Béhélan
 Saint-Denis-du-Maine
 Saint-Denis-du-Payré
 Saint-Denis-du-Pin
 Saint-Denis-en-Bugey
 Saint-Denis-en-Margeride
 Saint-Denis-en-Val
 Saint-Denis-la-Chevasse
 Saint-Denis-le-Ferment
 Saint-Denis-le-Gast
 Saint-Denis-lès-Bourg
 Saint-Denis-lès-Martel
 Saint-Denis-les-Ponts
 Saint-Denis-lès-Rebais
 Saint-Denis-lès-Sens
 Saint-Denis-le-Thiboult
 Saint-Denis-le-Vêtu
 Saint-Denis-Maisoncelles
 Saint-Denis-sur-Coise
 Saint-Denis-sur-Huisne
 Saint-Denis-sur-Loire
 Saint-Denis-sur-Ouanne
 Saint-Denis-sur-Sarthon
 Saint-Denis-sur-Scie
 Saint-Denis – canale francese dell'Île-de-France
 Saint-Denis – fiume francese dell'isola della Riunione

Italia 
 Saint-Denis – comune della Valle d'Aosta

Storia 
 Battaglia di Saint-Denis – in Francia (1567)
 Battaglia di Saint-Denis – presso Mons (1678)
 Battaglia di Saint-Denis – nel Québec (1837)

Pagine correlate 
 San Dionigi
 San Dionisio